Persa hace referencia a varios artículos relacionados con la cultura de Persia:

Grupo étnico
 Pueblo persa o cultura persa, mayor grupo étnico de Irán;
 Gentilicio de Persia, antiguo país de Medio Oriente, después llamado Irán;

Arte
 Alfombra persa, tejido típico de la cultura persa;
 Miniatura persa, pintura.

Geografía
 Golfo Pérsico, entre Irán y la península arábiga;

Idiomas
 Idioma persa, lengua hablada en Irán, Tayikistán, Afganistán, parte de la India y parte de Pakistán;
 Persa antiguo, precursor de los modernos persas;
 Persa medio o Idioma pahlavi, deriva de la antigua lengua persa;

Además
 Gato persa, raza felina;
 Mercado persa, cada uno de los locales pequeños que venden toda clase de artículos, similar al mercadillo.